Saïdia Resorts est une station balnéaire marocaine située sur la côte méditerranéenne, ouverte le  et se situant dans la province de Berkane. Elle fait partie du Plan azur.

Géographie 
Mediterrania Saïdia est située au nord-est du Maroc, dans la province de Berkane et la région de l'Oriental, près de la frontière algérienne.

La station se situe à  de Nador, 65 km d'Oujda,  de Melilla,  d'Al Hoceïma et  de Taourirt.  

Bordée par la Méditerranée au nord et l'Atlas saharien au sud, elle profite d'un ensoleillement moyen d'environ 300 jours par an et d'un climat doux quasi constant.

Transports 

Saïdia est desservie par les deux aéroports internationaux d'Oujda à  et de Nador à .

Loisirs 
Surnommée la Perle Bleue, Saïdia Resorts propose un éventail varié d’activités sportives et de loisirs. Atout principal de la station : sa plage de sable fin,  La température de l’eau avoisine les  l’été pour une température ambiante de .

Marina
À terme, Saïdia a pour ambition de devenir le  de plaisance de la Méditerranée en termes de surface utile d’embarcation, la Marina s’étend sur . 
Les principales caractéristiques :
 804 anneaux (à terme 1350)
 Capable d’accueillir des bateaux allant de 7 à  de long (dont 50 % supérieur à ).
 Le tirant d’eau est pour l’instant compris entre 3 et . À terme il atteindra jusqu’à  dans certaines zones du port.
 Une capitainerie avec service météo, communications, surveillance 24h/24, bateaux de secours et remorquage.
 Station service essence et gasoil, collectes des huiles et eaux usées.
 Une zone de carénage de .

Golfs
Le resort comprend trois golfs à 18 trous s’étendant sur

La Medina 

C'est l'un des plus grands centre commerciaux d’Afrique, il comporte  de boutiques, de restaurants et de services mêlant à la fois le traditionnel et le luxe dans une architecture inspirée par les médinas marocaines.

Logement 
Il y a plusieurs hôtels ou bien des maisons présentées par des particuliers pour la location.  Mais le prix reste élevé pendant la période de l'été

Les logements touristiques 
La station de Saïdia Resorts abrite exclusivement des hôtels 4 et 5 étoiles. Au nombre de neuf à terme, on peut déjà compter l’hôtel Barcelo 5*, construit dans le style traditionnel des médinas marocaines. Disposant de 614 chambres (550 standards, 55 suites et 12 masters suites) avec vues panoramiques sur les différents golfs et la mer, il n’est situé qu’à  de la Marina et comporte une large gamme de loisirs : six piscines dont 2 pour enfants, Spa et salle de fitness, toutes sortes de sports comme le tennis ou le volley-ball. Mais aussi 3 restaurants, 3 bars et des salles de réunions.

L’autre hôtel 5* du site sera quant à lui armé de 350 luxueuses chambres. Il disposera de 3 piscines et de multiples loisirs comme tennis, minigolf, spa et fitness club.

L'Iberostar 5* avec 485 chambres, 58 suites junior et une suite présidentielle; contenant 4 piscines extérieures, spa, salle de spectacle.. Tout près de la marina et du  golf du domaine.

Hôtels 
 Be Live Saidia 5*
 Iberostar 5*
 Barcelo 5* (Définitivement fermé en attente de repreneurs )
 Melia Garden 
 Melia Beach Club

Résidences touristiques
 Radisson & Spa suites and appartements (Ouverture en 2013)
 Best Western Premier Resort (Ouverture en 2013)
 Golden Tulip Résidences (Ouverture en 2012)
Ajouter à cela huit autres résidences touristiques et douze villages de vacances et la capacité d’accueil s’élèvera à  lits.

Intégration dans la société

Impacts socio-économiques 
Avec un investissement de 19 milliards de DH, Saïdia est le résultat d’un partenariat des secteurs public et privé au profit du tourisme national. La création de la station a d’ores et déjà permis la création de 850 emplois directs et 3400 emplois indirects. À terme ce seront  emplois directs et  emplois indirects qui seront créés.

Environnement 
Le choix du site de la station Saïdia a été le fruit d'une combinaison entre le potentiel touristique et les données environnementales de la zone, basée sur les résultats d'une étude réalisée en 2001 par le département du Tourisme marocain avec l’assistance technique et financière de la Banque mondiale. Les résultats de cette étude, et particulièrement son volet environnemental, ont témoigné de la richesse de la zone et sa sensibilité écologique. Le site de la station a été choisi hors des zones sensibles, notamment les zones de protection du Site d’intérêt écologique et biologique SIBE de l’Oued Moulouya et les zones de protection côtières. Ces zones regorgent de richesse qui présente des particularités environnementales et naturelles à même de constituer un vrai levier de développement touristique pour la région et pour la station Saïdia elle-même qui sera voisine. Conformément aux cahiers des charges du projet, la station a été réalisée en intégrant des mesures visant la préservation de l’environnement immédiat de la station. La première de ces mesures est avant tout le choix d’un projet de faible densité et de faible hauteur, ne dénaturant pas le paysage et laissant une belle part aux espaces verts et traitements paysagers. La densité du projet est de 20 % seulement avec des hauteurs ne dépassant pas les R+2, soit une empreinte au sol moyenne des bâtiments de 11 % seulement du total de la surface.  d’espaces verts et les parcours golfiques de  à terme constitueront un paysage vert réduisant l’impact visuel des constructions sur le site.

Événements 
Saïdia Resorts . Il est possible de citer entre autres :
Le Festival ElectroNautika des sports nautiques et des musiques électroniques, évènement culturel qui rassemble des sportifs et des musiciens des deux rives de la Méditerranée dans un esprit de partage et d'ouverture. La programmation s'étale sur une semaine, en alternant des spectacles nautiques (ski nautique, jet ski, régates, catamaran, ..) et sportifs (beach volley, beach soccer, ..) avec des concerts pop rock et electro sur les marinas de saidia. (source : préfecture de Berkane, Maroc)
 Un tournoi international annuel de Beach Soccer durant le mois d'août
 La sixième édition de la Coupe du Trône de golf s’est disputée du 14 au  sur l’un des parcours de golf de Saïdia Resorts : Golf Saïdia Lacs.

Annexes

Notes et références

Liens internes 

 Saïdia
 Plan azur

Liens externes
 Site de la station balnéaire Saïdia, Maroc

Port de plaisance au Maroc
Station balnéaire au Maroc